Latreille ist der Familienname folgender Personen:

 Phil Latreille (* 1938), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre André Latreille (1762–1833), französischer Entomologe